Жан Эрма́н ( и ) — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Жан Эрман (1650—1725) — французский писатель.
 Жан Эрман (1933—2015) — французский режиссёр, сценарист и писатель (под псевдонимом Жан Вотрен).